Лізі́-сюр-Урк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на схід від Парижа, 65 км на північний схід від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1452 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3662,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету 
 Лізі-сюр-Урк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лізі-сюр-Урк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Сена і Марна